

Cinema 
 The Day – film del 2011 diretto da Douglas Aarniokoski

Musica 
 The Day – album di Babyface del 1996
 The Day – album dei Deen del 1998
 The Day – singolo di Moby del 2011
 The Day – EP dei Day6 del 2015